Гералец (нем. Heraletz) - населенный пункт, находящийся в 12 км (на юго-запад) от г. Гавличков Брод и в 7 км (на восток) от г. Гумполец, край - Высочина. По состоянию на 02.10.2006 г. здесь насчитывалось 1087 жителей.

История 
Первое письменное упоминание - 1280 г.

Ссылки 

Населённые пункты края Высочина